Eberspächer steht für:

Personen:
 Bettina Eberspächer (* 1957), deutsche Übersetzerin und Buchautorin
 Hans Eberspächer (1943–2014), deutscher Psychologe und Buchautor
 Helmut Eberspächer (1915–2011), deutscher Unternehmer
 Jörg Eberspächer (* 1945), deutscher Professor für Nachrichtentechnik

Unternehmen:
 Eberspächer (Unternehmen), Automobilzulieferer 
 Glasdachfabrik Eberspächer